Крижан:
 Крижан, Митя (род. 1997) — словенский футболист.
 Крижан, Тина (род. 1974) — словенская теннисистка.

Примечания